Elternwahlrecht bezeichnet

 ein stellvertretendes Wahlrecht, bei dem Eltern für ihre Kinder wählen können, siehe Familienwahlrecht
 ein Recht der Eltern, über die weiterführende Schulform, die ihre Kinder besuchen, gegen pädagogische Ratschläge entscheiden zu können, siehe Lehrerempfehlung